Kowatsch steht für:
 Villacher Verkehrsgesellschaft Kowatsch, Betreiber des Stadtbusverkehrs in Villach 
 Kovač, Gemeinde in Tschechien

Kowatsch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kowatsch (* 1978), österreichischer Jurist
 Klaus Kowatsch (* 1953), deutscher Schauspieler und Rezitator
 Peter Kowatsch (* 1965), österreichischer Künstler, Kulturmanager und Intendant

Siehe auch:
 Kovač (Begriffsklärung)
 Kovács